Roberto Fernández puede referirse a:
 Roberto Junior Fernández (1988-), futbolista paraguayo, activo desde 2007.
 Roberto Fernández Alvarellos (1979-), futbolista español, activo desde 1997.
 Roberto Fernández Bonillo (1962-), futbolista español, activo entre 1977 y 2001.
 Roberto Fernández Díaz (1954-), catedrático español de Historia Moderna. Rector de la Universidad de Lérida.
 Roberto Fernández Iglesias (1941-), escritor y periodista panameño.
 Roberto Fernández Retamar (1930-2019), poeta cubano.
 Beto Fernán (Roberto Andrés Fernández, 1946-1960), cantautor argentino.
 Roberto Fernández Toro (1999-), futbolista boliviano, activo desde 2017.
 Roberto Gato Fernández (1954-), futbolista paraguayo, activo entre 1973 y 1997.
 Roberto Fernández Urbieta (2000-), futbolista paraguayo.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández